Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Détroit du 20 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en février 1978